Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2014 war die vierte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Dynamische Pyramide. Sie fand vom 18. bis 21. September 2014 in Taras statt und damit zum zweiten Mal in Folge in Kasachstan.

Weltmeister wurde nach 2007 zum zweiten Mal der Kirgise Kanybek Sagynbajew, der im Finale den Kasachen Dauren Urynbajew mit 7:5 besiegte. Insgesamt war es sein dritter WM-Titel im Russischen Billard, wodurch er nach Titeln mit seinem für Kasachstan antretenden Landsmann Kanybek Sagyndykow gleichzog und der erfolgreichste Spieler bei Weltmeisterschaften in dieser Billardvariante wurde. Titelverteidiger war der Russe Sergei Tusow, der in der Runde der letzten 32 gegen Sailan Adamow ausschied. Jewgeni Kurta und Jernar Tschimbajew belegten den dritten Platz.

Modus 
Die 53 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 bis Finale

Finale 
Während der zweimalige Weltmeister Kanybek Sagynbajew bereits zum sechsten Mal in einem WM-Finale stand, war der Kasache Dauren Urynbajew zum ersten Mal über das Viertelfinale hinausgekommen. Der Kirgise ging schnell mit 4:0 in Führung. Erst im fünften Spiel konnte Urynbajew den Lauf stoppen und klar mit 8:0 gewinnen. Sagynbajew sicherte sich jedoch zwei der drei folgenden Spiele und kam so bis auf einen Punkt an den Titel heran (6:2). Urynbajew verkürzte anschließend noch auf 6:5, bevor Sagynbajew das zwölfte Spiel mit 8:0 gewann und somit nach 2007 zum zweiten Mal Weltmeister in der Dynamischen Pyramide wurde.

Einzelnachweise 

2014
Billardveranstaltung 2014
Sport (Taras, Kasachstan)
Billardturnier in Kasachstan